Амаев () — дагестанская и чеченская фамилия. Известные носители:
 Амаев, Абу-Муслим Аптиевич (1999) — российский борец греко-римского стиля.
 Амаев, Амир Джабраилович (1921—2015) — советский и российский физик-ядерщик, доктор технических наук, лауреат Ленинской премии.
 Амаев, Асламбек — чемпион СНГ по боксу.
 Амаев, Ваха-Хаджи Хасаевич (1963) — чеченский писатель и журналист.
 Амаев, Махмуд Мутиевич (1916—1943) — советский снайпер.
 Амаев, Хаважи Хасанович (1980) — чеченский полевой командир.